Tiago Silva ou Thiago Silva peut désigner :
 Thiago Silva (1982-), combattant professionnel d'arts martiaux mixtes ;
 Thiago Silva (1984-), de son nom complet Thiago Emiliano da Silva, footballeur brésilien ;
 Tiago Silva (1979-), de son nom complet Tiago Silva dos Santos, footballeur brésilien ;
 Tiago Silva (1993-), de son nom complet Tiago Rafael Maia Silva, footballeur portugais.